Barker Mill Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barker Mill Creek (Alabama), im Geneva County
 Barker Mill Creek (Georgia), im Fannin County
 Barker Mill Creek (Tennessee), im Polk County